De Parelloop 2009 vond plaats op zondag 29 maart 2009. Het was de 21e editie van dit evenement. 

Nadat hij het jaar ervoor genoegen had moeten nemen met een tweede plaats, trok de Keniaan Micah Kogo bij de mannen deze editie van de Parelloop weer naar zich toe in de supersnelle tijd van 27.01. Hij verbeterde hiermee het wereldrecord. Zijn landgenoot Abraham Chebii werd tweede op grote achterstand. Ook bij de vrouwen was het een volledig Keniaanse aangelegenheid. Magdalene Mukunzi won de wedstrijd in 32.08, gevolgd door Leah Malot in 32.55 en Anitha Kiptum in 33.29.Zowel bij de mannen als bij de vrouwen bevonden zich zeven Keniaanse vertegenwoordigers onder de eerste tien. 

Naast de 10 km kende het evenement ook een 5 km, een 1000 meter en een aantal kinderlopen.

Wedstrijd 
Mannen

Vrouwen

Atletiek in 2009
2009